Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Kejiwan (Wonosobo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kejiwan (Susukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java